Погодаев — русская фамилия; имеет женскую форму Погодаева.

Известные носители 
 Погодаев, Анатолий Кирьянович (род. 1961) — ректор ЛГТУ, профессор, доктор технических наук.
 Погодаев, Леонгард Иванович (1933—2021) — советский и российский учёный, доктор технических наук.
 Погодаев, Степан Борисович (1905—1944) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, старший сержант, Герой Советского Союза.

 Погодаева, Мария Петровна (род. 1951) — якутский государственный и общественный деятель.